Dzień na plaży – powieść Heere Heeresmy z 1962 r.
 Dzień na plaży – film w reżyserii Simona Hesery z 1970 r.
 Dzień na plaży – film w reżyserii Theo van Gogha z 1984 r.